Apps4Africa (A4A) est un programme visant à accélérer l'innovation en Afrique. Les techniciens africains récompensés bénéficient de service en tutorat et reçoivent jusqu'à 10.000 $ en financement de démarrage pour des projets qui utilisent les technologies pour apporter des solutions nouvelles. Apps4Africa est une initiative  de l'entreprise Appfrica, de son PDG Jon Gosier, et de quelques personnalités africaines telles que Mariéme Jamme, Joshua Goldstein, Philip Thigo. Cette initiative est soutenue par le Département d'État des États-Unis.

Historique 
Apps4Africa a commencé avec une série de concours sponsorisés par le Département d'État des États-Unis. Le but de Apps4Africa est de promouvoir « des solutions africaines aux problèmes africains ». Le projet a été lancé à la fin de 2009 par le Bureau des affaires africaines, au Département d’État américain. Il s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'administration américaine souhaitées par le président Barack Obama pour mettre en exergue et encourager des exemples d'innovations au sein de la société africaine. Pour Johnnie Carson, qui dirige ce Bureau des affaires africaines, . Trois concours différents existent actuellement, un concours d'initiatives civiles, un concours d'initiatives climatiques, et un concours entrepreneurial. Ces concours s'adressent à la société civile et aux citoyens à travers le continent africain.

En 2010, la Secrétaire d’État américain Hillary Clinton a félicité les lauréats du premier concours de Apps4Africa. En 2011, les lauréats du concours ont été annoncés lors de la Conférence de Durban sur les changements climatiques à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC ). En 2012, Hillary Clinton a lancé le troisième concours de Apps4Africa, dont les résultats ont été annoncés en .

Le ministère français des Affaires étrangères s'est inspiré de cette initiative pour créer en 2013 un forum intitulé Afrique - 100 innovations pour un développement durable.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Sources sur le web 
 
 .

Vidéos 
 .
 .

Organisation internationale à vocation économique